Palanca

Localidades

Palanca (Luanda)

Palanca (Bacău)

Veja também
Palanque

Desambiguação